Pieve di San Pietro a Bagno a Ripoli
 Pieve di San Pietro  a Careggine
 Pieve di San Pietro a Gropina, nel comune di Loro Ciuffenna
 Pieve di San Pietro in Mercato a Montespertoli
 Pieve di San Pietro a Offiano, nel comune di Casola in Lunigiana
 Pieve di San Pietro a Pianezza
 Pieve di San Pietro in Trento a Ravenna
 Pieve di San Pietro a San Piero a Sieve, nel comune di Scarperia e San Piero
 Pieve di San Pietro a San Pietro di Feletto
 Pieve di San Pietro a Sillano, nel comune di Greve in Chianti
 Pieve di San Pietro in Bossolo a Tavarnelle Val di Pesa
 Pieve di San Pietro a Tizzano Val Parma
 Pieve di San Pietro a Valdottavo, nel comune di Borgo a Mozzano
 Pieve di San Pietro nella frazione di Pieve di Roffeno a Vergato
 Pieve di San Pietro a Volpedo
 Pieve di San Pietro in Carnia a Zuglio